Ламбль, Лямбль () — три брата-учёных:

 Карел Милан Ламбль (1823—1894) — чешский учёный-агроном
 Вилем Душан Ламбль (1824—1895) — чешский медик
 Ян Баптиста Ламбль (1826—1909) — чешский учёный-агроном